Herlinkhove of Herlinckhove is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. Herlinckhove ligt tussen Outer en Ninove. Het was administratief een zelfstandige gemeente, tot die in 1812? werd opgeheven.

Zeven eeuwen
Begin 12de eeuw heette het dorpje Hellingova en bezat toen reeds een kerk. Het werd verwoest door de geuzen. In 1639 werd de kerk hersteld. Op de Ferrariskaart uit de jaren 1770 staat de plaats aangeduid als Heerlinckhoeve. In 1796? kreeg deze parochie de status van een zelfstandig gemeente, om 16? jaar later te worden opgeheven als gemeente en als parochie. De kerk - die stond in de Elnonestraat - verging tot puin, de huidige Sint-Amanduskapel werd gebouwd op diezelfde plaats.

De gronden werden verdeeld tussen Denderhoutem, Aspelare, Outer en Ninove. In de omgeving herinnert de Herlinckhovestraat aan het verleden.

Burgemeester 
De burgemeester van Herlinkhove was Bernard de Coster, hij was de burgemeester van 1796? tot en met 1812?

Plaats in Oost-Vlaanderen
Voormalige gemeente in Oost-Vlaanderen
Ninove